Кандозу () — португальська власна назва.

Топоніми

Кандозу — парафія.
 Сан-Мартіню-де-Кандозу — парафія.
 Сантіагу-де-Кандозу — парафія.